Кампо Санта Роса има више значења:

 Кампо Санта Роса (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Санта Роса (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Санта Роса (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику